ADM steht  für:
 ADM-Aeolus, Atmospheric Dynamics Mission, einen Klimasatelliten der ESA
 ADM-Datei, ein Datenformat für Windows-Gruppenrichtlinien, siehe Group Policy Object 
 ADM-Design eine dreistufige Zufallsstichprobe in der Marktforschung
 ADM-Masse, eine Interpretation der Feldgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie von Arnowitt, Deser und Misner
 FC Admira Wacker Mödling, Fußballverein aus Niederösterreich
 Abu Dhabi Mar, eine internationale Schiffbaugruppe
 Adaptive Deltamodulation, ein Modulationsverfahren in der Übertragungstechnik
 Add-Drop-Multiplexer, ein Gerät der Multiplextechnik
 African Democratic Movement, politische Organisation in Südafrika
 Agency Debit Memo, eine Belastungsanzeige von Fluggesellschaften für Reisebüros
 Agenzia delle accise, dogane e monopoli, eine italienische Finanzbehörde
 Allianz der Mitte, eine ehemalige deutsche Kleinpartei
 Algorithmic Decision Making, eine Entscheidungsfindung durch Algorithmen
 Arbeitnehmerverband deutscher Milchkontroll- und Tierzuchtbediensteter, eine Gewerkschaft
 Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute, ein Verband
 Archivo Ducal Medinaceli, ein Archiv in Toledo das rund 1500 Originalurkunden aus Messina besitzt
 Archer Daniels Midland, ein führendes Unternehmen der Lebensmittel- und Futtermittelbranche
 Ardmore (Oklahoma), eine US-amerikanische Stadt nach den Amtrak-Code
 Atomic Demolition Munitions, die englische Bezeichnung für Kernwaffen mit geringer Sprengkraft
 Astra Daihatsu Motor, ein indonesischer Fahrzeughersteller
 Automatic Drivetrain Management, ein microprozessorgesteuertes System in Allrad-Nutzkraftfahrzeugen
 Außendienstmitarbeiter, siehe Außendienst

Adm steht für:
 Admiral
 Agentur für Dialogmarketing, ein deutscher Callcenter-Dienstleister

AdM steht für:
 Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise

Abkürzung